

Musique 
Deuce est le second album de Rory Gallagher de 1971.
Deuce est un album du rappeur américain Kurtis Blow de 1981.
Deuce est un album du rappeur américain The D.O.C. de 2003.
Deuce est le nom d'un titre de Kiss
Deuce est le nom du chanteur, producteur du collectif 9lives et cofondateur d'Hollywood Undead.
Deuce est un groupe d'eurodance britannique.

Télévision 
 The Deuce, série télévisée diffusée sur HBO en 2017.

Sports 
Deuce McAllister  est un joueur américain de Football américain.
Deuce est le pseudonyme du catcheur Jimmy Snuka, Jr.

Aviation 
Deuce est le surnom du Convair F-102 Delta Dagger, un intercepteur conçu par les États-Unis dans les années 1950.

Voir aussi